Натуральне число 1286
 1286 рік до нашої ери
 1286 рік нашої ери